Cagliari kan henvise til:

 Cagliari – hovedbyen på Sardinien
 Cagliari (provins) – provins i regionen Sardinien i Italien
 Cagliari (storbyområde) – storbyområde i regionen Sardinien i Italien

 se også
 Cagliari Calcio –  italiensk fodboldklub fra byen Cagliari